«Как хорошо жить» () — комедийный франко-итальянский фильм 1961 года, поставленный режиссёром Рене Клеманом.

Сюжет 
Действия фильма происходят в Италии в начале двадцатых годов XX века. К мирной жизни после демобилизации возвращается Улисс Чекконато. В условиях послевоенной безработицы и нищеты молодому человеку предстоит решить для себя проблему трудоустройства и в общем дальнейшего существования в этом неспокойном мире. Отказавшись от предложения фашистов, которые вскоре должны были прийти к власти, Улисс устраивается на работу в типографии, принадлежащей семье подпольщиков-анархистов. Юноша влюбляется в красавицу Франку и, чтобы понравиться ей, выдаёт себя за одного из испанских анархистов.

В ролях

Примечания

Ссылки 
  
  
 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии Италии
Чёрно-белые фильмы Франции
Чёрно-белые фильмы Италии
Фильмы Франции 1961 года